Sciame – personaggio immaginario della serie tv My Life as a Teenage Robot
 Sciame – fenomeno astronomico
 Sciame – Der Schwarm, romanzo del 2004 dello scrittore tedesco Frank Schätzing (titolo italiano: Il quinto giorno)
 Sciame – gruppo di utenti con gli stessi interessi verso un tema o verso una categoria di prodotti/servizi nel Buzz marketing